Der Name Praia (Strand auf Portugiesisch) bezeichnet folgende Orte:

 Brasilien
 Praia Grande (Santa Catarina), Gemeinde im Bundesstaat Santa Catarina
 Praia Grande (São Paulo), Gemeinde im Bundesstaat São Paulo
 Praia do Forte, Ferienort in der Gemeinde  Mata de São João, Bundesstaat Bahia
 Praia Vermelha, Strand bei Rio de Janeiro

 Italien
 Praia a Mare, Gemeinde in Kalabrien

 Kap Verde:
 Praia, Hauptstadt der Republik

 Portugal 
 Praia de Albandeira, Strand in der Stadt  Lagoa (Algarve)
 Praia da Alagoa, Strand an der Algarve
 Praia da Areia Branca, Dorf und Strand in der Gemeinde Lourinhã
 Praia da Claridade, Strand der Stadt  Figueira da Foz
 Praia da Falésia, Strand im Kreis Albufeira
 Praia do Guincho, Strand im Kreis Cascais
 Praia da Marinha, Strand an der Algarve
 Praia do Ribatejo, Gemeinde im Kreis Vila Nova da Barquinha
 Praia da Rocha, Badestrand an der Algarve
 Praia da Tocha, Ort in der Gemeinde Tocha
 Praia de Vieira, Ort in der Gemeinde Vieira de Leiria

 Praia (São Mateus), Gemeinde im Kreis Santa Cruz da Graciosa, Azoren
 Praia do Almoxarife, Gemeinde im Kreis Horta, Azoren
 Praia do Norte, Gemeinde im Kreis Horta, Azoren
 Praia da Vitória, Stadt auf der Insel Terceira, Azoren

Außerdem steht der Name für
 Praia (Gattung), eine Gattung der Keulhornblattwespen